Brochet ist
 französisch für Hecht
 Brochet (Manitoba), ein Ort in Manitoba (Kanada)

Brochet ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Brochet (* 1966), französische Schauspielerin